Tribe of Force — третий студийный альбом немецкой рок-группы Van Canto, вышедший в феврале-марте 2010 года на лейбле Napalm Records.

Список композиций

Участники записи 
 Деннис Шунке — вокал.
 Инга Шарф — вокал.
 Стефан Шмидт — вокал.
 Росс Томпсон — вокал.
 Инго Штерзингер — вокал.
 Бастиан Эмиг — ударные.
 Виктор Смольский — гитара (3)
 Крис Болтендаль — вокал (6)
 Тони Какко — вокал (12)

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Германии
Альбомы Napalm Records